Love Is Dead hace referencia a varios artículos:

 Love is Dead: álbum de la banda estadounidense The Mr. T Experience lanzado en 1996.
 Love is Dead: EP debut de la banda estadounidense Ink & Dagger lanzado en 1996.
 Love is Dead: álbum de la cantante estoniana Kerli lanzado en 2008.
 Love is Dead: álbum de la banda escocesa Chvrches lanzado en 2018.
 «Love is Dead»: canción de la banda alemana Tokio Hotel de su álbum Scream (2007).
 «Love is Dead»: canción de la banda japonesa D’espairsRay de su álbum Monsters (2010).